Павел Лачинов: Лачинов, Павел Александрович (1837—1891) — русский химик-органик.
 Лачинов, Павел Иванович (1859 — ?) — генерал-майор.